Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2019 war ein Snookerturnier, das vom 19. bis 22. Februar 2019 im U Magic Palace Hotel im israelischen Eilat stattfand. Es war die 23. Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Kontinentalmeisterschaft.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen der Österreicher Florian Nüßle, der Schweizer Luis Vetter sowie die Deutschen Richard Wienold, Umut Dikme, Loris Lehmann und Daniel Sciborski teil. Lehmann schied bereits in der Gruppenphase aus, Vetter, Wienold und Sciborski verloren in der Runde der letzten 32 und Nüßle und Dikme erreichten das Achtelfinale.

Der Waliser Jackson Page wurde durch einen 5:1-Sieg im Finale gegen den Iren Ross Bulman Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Spielzeiten 2019/20 und 2020/21. Page verlor nur zwei Frames während des gesamten Turniers und spielte in seinem Achtelfinale gegen den Ungarn Attila Horváth das mit 129 Punkten höchste Break des Turniers.

Modus 
Die 72 Teilnehmer wurden in 18 Gruppen mit jeweils vier Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 54 

|}

Runde der letzten 32 bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Während des Turniers spielten sieben Spieler insgesamt neun Century Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 2019 European Championships - Under 21 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2019
U21 Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Eilat
Billardturnier in Israel